Складка облямування рифових вапняків, «Складка облямування рифових вапняків» — геологічна пам'ятка природи місцевого значення.
 Глибинна складка (рос.глубинная складка, англ. deep fold, basement fold; нім. Grundfalte f, Blockfalte f) — спільний вигин шарів осадового покриву і поверхні.
 Складки (геологія) — хвилеподібні вигини пластів в шаруватих товщах осадових, вулканогенних, чи метаморфічних порід, які виникли при пластичних деформаціях в результаті тектогенезу.
 Складка — гофр
 Складка (альманах), «Складка» — літературний альманах, вийшло 4 кн. (1887, 1893, 1896 — у Харкові, 1897 — у Петербурзі).

Див. також
 Плікативні порушення (перенаправлення з Складка) — геологічні складчасті порушення первинного залягання верств гірських порід.